Gyaman steht für:

 Gyaman, eine Alternativbezeichnung der Sprache Abron

 Königreich Gyaman, ein ehemaliger Staat in Westafrika, der zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Ghana und der heutigen Republik Elfenbeinküste Bestand hatte

 Beatrice Gyaman (* 1987), ghanaische Sprinterin